Petko Petkow ist der Name folgender Personen:

* Petko Petkow (Politiker) (1891–1924), bulgarischer Politiker
 Petko Petkow (Schachkomponist) (* 1942), bulgarischer Schachkomponist
 Petko Petkow (Kameramann),  Kameramann 
 Petko Petkow (Fußballspieler) (* 1946), bulgarischer Fußballspieler
 Petko Petkow (Volleyballspieler) (* 1958), bulgarischer Volleyballspieler